Benesz – polskie nazwisko pochodzące od Beneš
 Adam Benesz
 Andrzej Benesz